Лукты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лукты — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Лукты — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.